John FitzAlan peut se référer à plusieurs membres de la famille FitzAlan :

 John (II) FitzAlan (1223-1267), lord d'Arundel, baron anglais ;
 John (III) Fitzalan (1245-1272/73), son fils et héritier ;
 John d'Arundel, parfois John FitzAlan (v.1348-1379),  Arundel, soldat anglais, fils de Richard FitzAlan,  comte d'Arundel ;
 John (V) FitzAlan (1385-1421),  d'Arundel, petit-fils du précédent ;
 John (VI) FitzAlan (1408-1435),  d'Arundel, soldat anglais.